Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1996 года в группе С — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 22 по 31 марта в городах Блед и Есенице (Словения). 
Турнир проходил в рамках 60-го чемпионата мира.

Регламент 
По итогам турнира сборная, занявшая первое место получила право играть в группе В, а сборная, занявшая последнее место, вылетела в группу D чемпионата мира 1997 года.

Турнир

Итоговая таблица

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1996
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996
 Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996
 Квалификационный турнир группы D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996

Ссылки 

 hockeyarchives.info/ 

Хоккей
2
Спорт в Словении в 1996 году
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Хоккей
Хоккей